Concepción est un nom propre très répandu dans les pays hispanophones. Il fait référence à l'Immaculée conception (Inmaculada concepción en espagnol).

Prénom 
Concepción est un prénom féminin hispanique, dérivé de María de la Concepción, dont les diminutifs sont Conchita,  et Conchi. Il n'a pas d'équivalent en français.

Patronyme 

 Montserrat Caballé, de son nom complet Maria de Montserrat Viviana Concepción Caballé i Folc (1933-2018), cantatrice soprano espagnole.
  (1948-), joueur de baseball professionnel vénézuélien.
 Juana de la Concepción (1598-1666), religieuse et poétesse guatémaltèque.
Francisca Josefa de la Concepción (1671-1742), religieuse.

Toponyme

Argentine 
 Concepción, département de la province de Corrientes dont :
 Concepción est le chef-lieu.
 Concepción, département de la province de Misiones,
 Concepción, une ville de la province d'Entre Ríos,
 Concepción, une ville de la province de Tucuman

Bolivie 
 Concepción, une localité du Département de Santa Cruz, capitale de la province de Ñuflo de Chávez,

Chili 
 Concepción, une ville,
 Grand Concepción, une agglomération constituée autour de cette ville,
 Province de Concepción, une province,

Colombie 
 Concepción, une ville du département de Santander,
 Concepción, une municipalité du département d'Antioquia.

Honduras 
 Concepción, une municipalité du département de Copán ;
 Concepción, une municipalité du département de Intibucá ;
 Concepción, une municipalité du département d'Ocotepeque.

Nicaragua 
 Concepción, un volcan.

Panamá
 Concepción, établissement colonial espagnol

Paraguay 
 Concepción, un département
 Concepción, capitale du département de Concepción, sur la rive gauche du Río Paraguay.

Pérou 
 , une ville et un district du Pérou,
 Province de Concepción, une province

Philippines 
 Concepcion (Misamis occidental)
 Concepcion (Romblon)
 Concepcion (Tarlac)

Venezuela 
 Concepción : chef-lieu de la municipalité de La Cañada de Urdaneta dans l'État d'Yaracuy ;
 Concepción : l'une des 10 paroisses civiles de la municipalité d'Iribarren dans l'État de Lara ;
 Concepción : l'une des 6 paroisses civiles de la municipalité de Sucre dans l'État de Portuguesa ;
 Concepción : l'une des 5 paroisses civiles de la municipalité de La Cañada de Urdaneta dans l'État d'Yaracuy.

Divers 
 Concepción est le nom de l'un des cinq navires de Ferdinand Magellan lors de son grand voyage autour du monde initié en 1519.
Patronyme hispanique
Homonymie de prénom